Elva – miejscowość we Włoszech
 Elva – miasto w Estonii
 Elva – rzeka w Estonii
 Elva – brytyjskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne